

Трубина — присілок, Ірбітський міський округ (Піонерський), Свердловська область
 Трубина — присілок, Пишминський міський округ, Свердловська область